Bogoras ist der Familienname von

 Larissa Bogoras (1929–2004), ukrainisch-russische Literaturwissenschaftlerin und Dissidentin
 Wladimir Germanowitsch Bogoras (1865–1936), russischer Revolutionär und Völkerkundler